Арно Тауш (, родился 11 февраля 1951 в Зальцбурге, Австрия) — австрийский политолог, специалист в области европейских исследований, конфликтологии, теории развития, теории зависимости, отношения ядро-периферия; один из основоположников количественной версии мир-системного подхода.

Академическая карьера 

Защитил докторскую диссертацию по политологии в Зальцбургском университете в 1976 году. В настоящее время преподаёт политологию в Иннсбрукском университете.

Недавно он стал приглашенным профессором политических исследований и управления в Университет Свободного государства в Блумфонтейн, ЮАР. .

Научная деятельность 

Опубликовал 25 монографий на английском и 8 — на немецком языке. Автор более 280 научных статей.

Публикации

Статьи на русском языке 

(2002) Европейский Союз и будущая мировая система // Европа 2(3), 2002: 23 — 62.

(2003) Европейская перспектива: по пути к созданию «общего средиземноморского дома» и интегрированию положительного потенциала общественного развития исламс // Европа 4 (9), 2003: 87 — 109

(2007) Европейский союз: «град на холме» и Лиссабонская стратегия // Мировая экономика и международные отношения 50/3 (2007): 65-72.

(2008) «Разрушительное созидание?» (Рассуждения в духе Шумпетера о некоторых трендах и Лиссабонском процессе в Европе) // Мировая экономика и международные отношения 10 (2008).

(2009) Евроислам. Миф или реальность? // Европа 1 (26).

(2012) ‘ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЦИКЛОВ ОНДРАТЬЕВА, ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВОЙН’ [Geostrategic considerations on Kondratiev cycles, globalization and war] In Мировая экономика и международные отношения , RU(0131-2227), 2012, № 10, c. 105–114.

Статьи на английском языке, изданные в России 

(2007), «Global Terrorism and World Political Cycles» in History and mathematics (special issue): Analyzing and Modeling Global Development (Moscow) Grinin L., Munck V. C. de, Korotayev A. (Ed.). Moscow: URSS. P. 99 — 126.

(2007), «War Cycles» Social Evolution and History (Moscow), Vol. 6, No. 2, September 2007, pp. 39 – 74.

(2010), ‘Towards yet another age of creative destruction?’ Journal of Globalization Studies (Moscow), 1, 1, 2010: 104 – 130 (also available at: http://www.socionauki.ru/authors/tausch_arn/?sphrase_id=14791 )

(2010, with Almas Heshmati, Chemen S. J. Bajalan), ‘On the Multivariate Analysis of the ‘Lisbon Process’’ History and Mathematics (Volgograd, Russia), 1, 2010: 92 – 137 (History & Mathematics: Processes and Models of Global Dynamics ("История и математика: Процессы и модели глобальной динамики". Альманах на английском языке) [available from international book trade at: http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=53184&lang=en&Languages=2&blang=en&list=130]

(2011, with Almas Heshmati), ‘Re-Orient? Understanding Contemporary Shifts in the Global Political Economy’. Journal of Globalization Studies (Moscow), Vol. 2(2), November 2011: 3–14.

(2012) ‘The ‘Four Economic Freedoms’ and Life Quality. General Tendencies and Some Hard Lessons for EU-27 Europe’. Journal of Globalization Studies, 2(3), November 2012: 79-97, available at http://www.sociostudies.org/journal/articles/147686/ 

(2013) ‘Inequality, migration, and ‘smart’ survival performance’ Social Evolution and History (Volgograd, Russia), Vol. 12, No. 1, September 2013: 77-101. Available at http://www.sociostudies.org/authors/tausch_arn/ 

(2014, with Almas Heshmati) ‘ Labour Migration and “Smart Public Health”’ History & Mathematics (Russian Academy of Sciences, Keldysh Institute of Applied Mathematics, Institute of Oriental Studies, Volgograd Center for Social Research), 4: 268-280.

(2015) ‘The Hallmarks of Crisis. A New Center-periphery Perspective on Long Economic Cycles’ Kondratieff Waves Almanac, 2014: 18-29 (http://www.sociostudies.org/almanac/k_waves/) 

(2016) ‘Islamism and Antisemitism. Preliminary Evidence on Their Relationship from Cross-National Opinion Data’. Social Evolution & History, Vol. 15 No. 2, September 2016: 50–99 (Uchitel Publishing House, Moscow), and Journal of Globalization Studies, 7, 2, November 2016: 137 – 170 (Uchitel Publishing House, Moscow).

(2016) ‘Towards new maps of global human values, based on World Values Survey (6) data: A research note.’ Journal of Globalization Studies, Vol. 7, No. 1, May 2016: 56-65.

(2018) ‘Towards new maps of global human values, based on World Values Survey (6) data.’ History and Mathematics, (Moscow, Volgograd), Vol. 10, May 2018: 135-199.

(2018) ‘The Market Power of Global Scientific Publishing Companies in the Age of Globalization. An Analysis based on the OCLC Worldcat.’ Journal of Globalization Studies, Volume 9, Number 2 / November 2018, available at: https://www.sociostudies.org/upload/sociostudies.org/journal/jogs/2018_2/063-091.pdf; https://doi.org/10.30884/jogs/2018.02.05

(2021) FROM THE PERIPHERY TO THE CENTER OF GLOBAL KNOWLEDGE PRODUCTION? A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF A SOCIAL SCIENCE COMMUNITY FROM A SMALL COUNTRY: AUSTRIA. Journal of Globalization Studies, Vol. 12 No. 2, November 2021 3–20 DOI: 10.30884/jogs/2021.02.00.

Монографии на английском языке 

 (1993; in collaboration with Fred PRAGER) 'Towards a Socio-Liberal Theory of World Development'. Basingstoke and New York: Macmillan/St. Martin's Press
 (1999, Editor, with Andreas Mueller OFM and Paul Zulehner), "Global Capitalism, Liberation Theology and the Social Sciences. An analysis of the contradictions of modernity at the turn of the millennium" (with contributions by Samir Amin et. al) Huntington, New York: Nova Science. Paperback edition 2001
 (2001, with Peter Herrmann) Globalization and European Integration. Huntington NY, Nova Science. ISBN 1-560729295.
 (2001, with Gernot Koehler) Global Keynesianism: Unequal exchange and global exploitation. Huntington NY, Nova Science. ISBN 1-59033-002-1. Paperback edition 2001
 (2003, Editor) ‘The Three Pillars of Wisdom? A Reader on Globalization, World Bank Pension Models and Welfare Society’. Nova Science Hauppauge, New York, 2003
 (2005, Editor, with Peter Herrmann) ‘Dar al Islam. The Mediterranean, the World System and the Wider Europe. Vol. 1: The "Cultural Enlargement" of the EU and Europe's Identity; Vol. 2: The Chain of Peripheries and the New Wider Europe’. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers. Abridged paperback editions, 2006, under the title: "The West, Europe and the Muslim World" (Vol. 1) and "Towards a Wider Europe" (Vol. 2)
 (2007), ‘The City on a Hill? The Latin Americanization of Europe and the Lost Competition with the U.S.A.’ Amsterdam: Rozenberg (for info: http://www.rozenbergps.com/).
 (2007, Editor, with Almas Heshmati), ‘Roadmap to Bangalore? Globalization, the EU’s Lisbon Process and the Structures of Global Inequality’ Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2007, with a postface by Christian Ghymers), ‘From the "Washington" towards a "Vienna Consensus"? A quantitative analysis on globalization, development and global governance’. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2007, with Christian Bischof, Tomaz Kastrun and Karl Mueller), ‘Against Islamophobia: Muslim Communities, Social Exclusion and the Lisbon Process in Europe’ Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2007), ‘Against Islamophobia. Quantitative analyses of global terrorism, world political cycles and center periphery structures’ Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2008), ‘Multicultural Europe: Effects of the Global Lisbon Process.’ Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2009), "Titanic 2010? The European Union and its failed "Lisbon strategy"" Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2009, with a foreword by Mansoor Moaddel), "What 1.3 billion Muslims really think. An answer to a recent Gallup study, based on the "World Values Survey"" Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 (2010, with Christian Bischof, and Karl Mueller), ‘"Muslim Calvinism", internal security and the Lisbon process in Europe’ Rozenberg Publishers, Amsterdam (for info: http://www.rozenbergps.com/).
 (2012, with Almas Heshmati and Ulrich Brand), 'Globalization, the Human Condition and Sustainable Development in the 21st Century. Cross-national Perspectives and European Implications' London, New York and Delhi: Anthem Press (for info: http://www.anthempress.com/index.php/globalization-the-human-condition-and-sustainable-development-in-the-21st-century.html)
 2014, with Almas Heshmati and Hichem Karoui, ‘The political algebra of global value change. General models and implications for the Muslim world’. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers (for info: https://web.archive.org/web/20110408221328/https://www.novapublishers.com/catalog/).
 2016, with Leonid Grinin and Andrey Korotayev, ‘Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery’. Springer International Publishing, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, ISBN 978-3-319-17780-9; https://www.springer.com/de/book/9783319412603

Монографии на немецком языке 

 1979 Armut und Abhaengigkeit. Politik und Oekonomie im peripheren Kapitalismus. Studien zur österreichischen und internationalen Politik, Bd. 2 (Eds. P. Gerlich und A. Pelinka) W. Braumueller, Vienna http://www.braumueller.at/
 1991 Jenseits der Weltgesellschaftstheorien. Sozialtransformationen und der Paradigmenwechsel in der Entwicklungsforschung. (Eds. H. Reinwald, H.A. Steger) Wilhelm Fink, Muenchen, Beitraege zur Soziologie und Sozialkunde Lateinamerikas
 1991 Russlands Tretmühle. Kapitalistisches Weltsystem, lange Zyklen und die neue Instabilität im Osten. Eberhard, Muenchen
 1993 Produktivkraft soziale Gerechtigkeit? Europa und die Lektionen des pazifischen Modells. Eberhard, Muenchen
 1997 Schwierige Heimkehr. Sozialpolitik, Migration, Transformation, und die Osterweiterung der Europaeischen Union Munich: Eberhard
 2009 ‚Das EU-Budget und der Lissabon-Prozess : Eine empirische Effizienzanalyse aus konvergenzpolitischer und regionalpolitischer Sicht’ Hrsg. Abteilung Wirtschaftswissenschaft d. AK Wien, Wien : Kammer f. Arbeiter u. Angestellte f. Wien, 2009, Serie: Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft; 107, ISBN 978-3-7063-0384-2.
 2010‚ Armut und Radikalität? Soziologische Perspektiven zur Integration der Muslime in Europa, basierend auf dem „World Values Survey“ und dem „European Social Survey“ Bremen: Europäischer Hochschulverlag, Serie ‚ Schriftenreihe: Studien zu vergleichender Sozialpädagogik und internationaler Sozialarbeit und Sozialpolitik’ (https://web.archive.org/web/20130622100405/http://sozialvergleich.org/)
 2011, Globalisierung und die Zukunft der EU-2020-Strategie.‘ Hrsg. Abteilung Wirtschaftswissenschaft d. AK Wien, Wien: Kammer f. Arbeiter u. Angestellte f. Wien, 2011, Serie: Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft; 110, ISBN 978-3-7063-0422-1. Also available eletcronically from https://web.archive.org/web/20111124034910/http://www.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=2968

Монографии на французском языке 

 2011, Trois essais pour une économie politique du 21e siècle - Mondialisation, gouvernance mondiale, marginalisation
Par Arno Tausch , Philippe Jourdon. Paris: L'Harmattan. ISBN 978-2-296-54400-0.

 2011, Les musulmans : un cauchemar ou une force pour l'Europe ? Par Arno Tausch , Hichem Karoui. Paris: L'Harmattan. ISBN 978-2-296-13980-0

Публикации об Арно Тауше и его работах 

Choice. Current Reviews for Academic Libraries, 1994, 31, 10: 1630—1631 (review on «Towards a Socio-Liberal Theory of World Development, 1993»)

Das Argument, 1989, 173: 134—136; 1990, 32, 183: 759—768; 1992; 34, 3: 478—479 (various reviews and references to the books «Jenseits der Weltgesellschaftstheorien» and on «Rußlands Tretmühle»)

Journal of Australian Political Economy, 2001, 47: 148 (book review, Wheelwright T. on «Global Capitalism, Liberation Theology and the Social Sciences, 1999»)

Kölner Zeitschrift für Soziologie, 1980, 2: 403—404 (book review by Weede E. on «Armut und Anhängigkeit, 1979»)

Journal of Common Market Studies, Globalization and European Integration, by A. Tausch and P. Herrmann …, FRANCESCO DUINA, Bates College, JCMS: Journal of Common Market Studies, Volume 42, Issue 2, Page 437—451, Jun 2004; Globalization, the EU’s Lisbon Process and the Structures of Global Inequality — Edited by A. Heshmati and A. Tausch, FERRAN BRUNET, Universitat Autònoma de Barcelona JCMS: Journal of Common Market Studies, Volume 46, Issue 3, Page 741—741, Jun 2008

Political Studies, 1995, 43, 4: 730—731 (book review on «Towards a Socio-Liberal Theory of World Development, 1993»)

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 1988, 14, 2: 354—359 (book review by M. Nollert on «Jenseits der Weltgesellschaftstheorien 1987»)

Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaftslehre und Statistik, 1981 (book review on «Armut und Abhängigkeit, 1979»)

Theologie im Kontext, Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V. Aachen, 22, 1, 2001: 109 (Raul Fornet Betancourt, book review, on «Global Capitalism, Liberation Theology and the Social Sciences, 1999»)

Utopie Kreativ, 2002, 135, January: 83-84 (book review, on «Global Capitalism, Liberation Theology and the Social Sciences, 1999»)

Vierteljahresberichte. Probleme der Internationalen Zusammenarbeit (Friedrich Ebert Stiftung), 117, September 1989: 311—313 (book review on «Jenseits der Weltgesellschaftstheorien, 1987»)

Wirtschaft und Gesellschaft, 1981, 4: 484—487; 1988, 14, 4: 567—570 (book reviews by K. Raffer on ‚Armut und Abhängigkeit' and ‚Jenseits der Weltgesellschaftstheorien, 1987')

Примечания

Ссылки 
 Entelequia. Revista Interdisciplinar
 Tausch homepage at Academia-Edu
 Tausch’s homepage at the Global Development Network, University of Sussex
 History and Mathematics, Moscow
 World Systems Archive Books, University of California, Riverside
 Tausch at REPEC/IDEAS, University of Connecticut
 e-books, Centro Argentino de Estudios Internacionales
 Centro Argentino de Estudios Internacionales, Main page in English language
 Tausch’s homepage at the University of Alberta
 CFA and IFRI
 OCLC Classify - Presence in global libraries

Мир-системщики